WBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wapenamanda (Papua Nuova Guinea)